Anthology (Manowar)
Atari Anthology: compilatiespel met Atari computerspellen
Activision Anthology: compilatiespel met Activision computerspellen
Drie dubbel-cd's van The Beatles, uitgegeven in 1995 en 1996
Anthology 1
Anthology 2
Anthology 3